Dans la mythologie grecque, Macarée ou Macar peut désigner :
 Macarée fils d'Éole, frère de Canacé ;
 , roi de Lesbos ;
 Macarée fils de Lycaon ;
 Macarée, l'un des compagnon d'Ulysse transformés en pourceaux par Circé (Homère, Odyssée, livre ) ; il fait le récit de l'aventure à Énée (Ovide, Métamorphoses livre ).